

Reisner 
 Charles Reisner (1887-1952) - Acteur americain actor et metteur en scène
 George Andrew Reisner (1867-1942) - Archéologue et égyptologue américain
 Larissa Reisner (1895-1926) -écrivaine russe, militante communiste 
 Marc Reisner (1948-2000) - Environmentaliste américain
 Hermann Eduard Reisner (1910-1991) - Entrepreneur, éditeur et auteur allemand
 Reisner, Papyrus - Série de Papyrus découverte par George Andrew Reisner

Reissner 
 Trou noir de Reissner-Nordström
 Hans Reissner (1874 - 1967) - Ingénieur aéronautique allemand

Patronyme germanique